Heinrich Kunstmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kunstmann (Politiker) (1900–1964), deutscher Mediziner und Politiker (NSDAP, DRP, DFP)
 Heinrich Kunstmann (Slawist) (1923–2009), deutscher Slawist und Übersetzer